Vraćam se naziv je četvrtog studijskog albuma Arsena Dedića, objavljenoga 1975. godine. Album sadrži nove verzije pjesama napisanih između 1963. i 1970. u novim aranžmanima Stipice Kalogjere.

Popis pjesama

Vanjske poveznice 
 Discogs: Vraćam se

Albumi Arsena Dedića
Albumi iz 1975.